Тезавровский — фамилия. Известные носители:

 Тезавровский, Владимир Васильевич (1880—1955) — советский актёр и режиссёр.
 Тезавровский, Иван Сергеевич (1871—1941) — русский и советский музыковед, композитор, контрабасист, фольклорист, педагог.